Essendo la prima edizione, non si aveva alcun detentore del torneo.

In finale Máximo González e Fabrice Martin hanno battuto Ivan Dodig e Filip Polášek con il punteggio di 7-612, 6-3.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (ritirati)
  Lukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)

 Kevin Krawietz /  Andreas Mies (primo turno)
 Ivan Dodig /  Filip Polášek (finale)

Wildcard 

  Lleyton Hewitt /  Jordan Thompson (primo turno)

 Alex Bolt /  Alexei Popyrin (primo turno)

Riserve 
  Lloyd Harris /  John-Patrick Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2020